Corona kan syfta på:

 Coronavirus – en virusgrupp 
Coronaviruspandemin (i Europa • Sverige), av sjukdomen covid-19 orsakad av viruset sars-cov-2
 stjärncorona – yttre lagret av en stjärnas atmosfär
 Corona (öl) – ett mexikanskt öl
 Toyota Corona – en japansk bil som producerades 1957-2002
 Corona (musikgrupp) – en italiensk eurodiscogrupp
 Corona (förlag) – ett förlag med säte i Malmö, fram till 1984 känt som Förlagshuset Norden
 Kårhuset Corona – en bar, restaurang och klubb vid Umeå universitet, tidigare kårhus för Umeå studentkår
 Corona (satellit) – en serie amerikanska spionsatelliter 
 Coronaverken – företag i Göteborg, se Wascator
 Corona Mountain – en vulkan på Isle Delfino i Super Mario Sunshine
 Couronne – ett brädspel som även kallas corona

Personer 
 Corona (namn)

Geografi

USA 

 Corona, Kalifornien, ort, Riverside County, 
 Corona, New Mexico,

Se även
 Corona de Tucson, Arizona

Se även 
 Korona (olika betydelser)

Robotskapade USAförgreningar